Tongshan, även stavat Tungshan, kan syfta på följande orter i Kina:

Tongshan, Xianning – ett härad i Hubei-provinsen;
Tongshan, Xuzhou – ett stadsdistrikt i Xuzhou i Jiangsu-provinsen.
Tongshan (socken)

WP:Projekt Kina